Apprentice ist das e Wort für Auszubildender und wird häufig für Titel von Medieninhalten benutzt:

 The Apprentice, Fernsehshow
 The Apprentice (Computerspiel)
 Darth Maul: Apprentice, Kurzfilm

Siehe auch:
 Merlin 2 – Der letzte Zauberer, Film (Originaltitel „Merlin's Apprentice“) 
 The Sorcerer’s Apprentice, verschiedene Filme
 The Third – Sabaku no Hoshi no Apprentice Girl, Manga